

Toponymie 

 Vignats, commune du Calvados.
 Les Vignats ou La Poterie-des-Vignats, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui rattachée à Guêprei.

Homonymie de toponyme